Suchia – klad archozaurów z grupy Crurotarsi. Według definicji przedstawionej w 1991 roku przez Paula Sereno do Suchia należą ostatni wspólny przodek Gracilisuchus stipanicicorum, aetozaurów, rauizuchów, Poposauridae, krokodylomorfów i wszyscy jego potomkowie. W 2005 Sereno przedstawił nieco odmienną definicję, zgodnie z którą klad Suchia obejmuje Aetosaurus ferratus, Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Gracilisuchus stipanicicorum i Crocodylus niloticus, ich ostatniego wspólnego przodka i wszystkich jego potomków. Definicja Nesbitta z 2011 roku jest podobna, jednak nie obejmuje Gracilisuchus, co pozostawia kwestię przynależności tego taksonu do Suchia otwartą. Według przeprowadzonej przez niego analizy filogenetycznej do Suchia należą wszyscy przedstawiciele Pseudosuchia z wyjątkiem Ornithosuchidae (czyli również Gracilisuchus). Z kolei według badań Brusattego i współpracowników klad Suchia obejmuje wszystkie Pseudosuchia z wyjątkiem fitozaurów (które według Nesbitta w ogóle nie należą do archozaurów), w tym również Ornithosuchidae.

Najstarszym znanym przedstawicielem Suchia (a także archozaurów w ogóle) jest Xilousuchus sapingensis, którego skamieniałości odkryto w datowanych na olenek lub anizyk osadach na terenie współczesnych Chin.

 Kladogram Suchia według Nesbitta (2011)

Przypisy 

Crurotarsi